Франческо Чирилло (Francesco Cirillo) — изобретатель «Метода помидора». Инноватор в области методов совершенствования процессов, а также предприниматель, разработчик программного обеспечения, наставник и инструктор, Франческо обучил тысячи людей по всему миру.

В настоящее время он преподаёт в Берлинской школе экономики и права.

Франческо также руководит «Чирилло Консалтинг» (англ. «Cirillo Consulting»), где разрабатывает новые инструменты и методики для улучшения индивидуальной и командной производительности.

Примечания 

Предприниматели XXI века